Felix Nikolaïevitch Soumarokov-Elston, né Elston, époux de la comtesse Elena Sergueivna Soumarokova et  Soumarokov-Elston;
 Felix Felixovitch Soumarokov-Elston, fils du précédent, époux de la princesse Zénaïda Nikolaïevna Youssoupoff et prince Youssoupoff.